Hamatonbetsu steht für:
 Hamatombetsu (Hokkaidō), Stadt in der Unterpräfektur Sōya, Hokkaidō, Japan
 (5468) Hamatonbetsu, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Bahnhof Hama-Tombetsu